Santa Cruz Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Cruz Buenavista, Puebla, Zacatlán, 
 Santa Cruz Buenavista, Chiapas, Tecpatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar